

Cinema 
 Liberi − film del 2003 diretto da Gianluca Maria Tavarelli

Geografia 
 Liberi − comune della provincia di Caserta

Musica 
 Liberi − album di Lucio Dalla del 1995
 Liberi − album degli O.R.O. del 2004
 Liberi − singolo dei Tiromancino del 2014
 Liberi − singolo di Arisa del 2015
 Liberi − singolo di Danti, Raf e Fabio Rovazzi del 2020

Persone 
 Antonino Liberi – architetto e ingegnere italiano
 Fiore dei Liberi – maestro di scherma e schermidore italiano
 Marco Liberi – pittore italiano
 Pietro Liberi – pittore italiano
 Roberto Liberi – militare e aviatore italiano

Pagine correlate 
 Libera
 Libero